Linner ist der Ortsname von
 Linner (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Linner (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Linner (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Linner bzw. Linnér ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Linner (* vor 1990), deutsche Schauspielerin
 Fritz Linner (* 1952), österreichischer Hörfunkmoderator
 Oscar Linnér (* 1997), schwedischer Fußballtorhüter
 Sture Linnér (1917–2010), schwedischer Altphilologe und Diplomat